Petina (Salerno), een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno
Petina (Kroatië), een plaats in de gemeente Velika Gorica in de Kroatische provincie Zagreb